Froggatt ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Froggatt (1922–1993), englischer Fußballspieler
 Joanne Froggatt (* 1980), britische Schauspielerin
 Raymond Froggatt (* 1941), britischer Sänger
 Redfern Froggatt (1924–2003), englischer Fußballspieler
 Steve Froggatt (* 1973), englischer Fußballspieler
 Walter Wilson Froggatt (1858–1937), australischer Entomologe